Pirapanema é um distrito do município de Muriaé, situado entre as cidades de Rosário da Limeira e Muriaé, com acesso pela BR-356. O distrito tem se destacado na região e até mesmo nacionalmente pelo Festival de Gastronomia que acontece uma vez por ano. Durante o festival o distrito recebe turistas de todos os cantos do país. O distrito fica numa região montanhosa, na serra do brigadeiro, com clima frio. Existe uma rampa de voo livre no distrito, com visual exuberante, sendo considerada uma das melhores rampas para prática de voo livre do país. No Festival de Gastronomia acontece o campeonato de voo livre.

Pirapanema é a sede do time Palmeiras de Pirapanema, time invicto em 2017 nos campeonatos regionais, não ganhou nenhum jogo.

Ligações externas 
 http://www.muriae-mg.com.br/info.php

Distritos de Muriaé

Seu nome é de Origem Tupi, que significa, escassez de peixes.

Está há 15 KM de Muriaé, e há +- 11Km de Rosário de Limeira.''